Amerikai Egyesült Államok
 Mayville (Észak-Dakota)
 Mayville (Michigan)
 Mayville (Minnesota)
 Mayville (New York)
 Mayville (Oregon)
 Mayville (Clark megye, Wisconsin)
 Mayville (Dodge megye, Wisconsin)
 Dél-afrikai Köztársaság
 Mayville (Durban)
 Mayville (Pretoria)